Mutaburazaur (Muttaburrasaurus) − rodzaj australijskiego ornitopoda o niepewnej pozycji systematycznej, ostatnio zaliczony do rodziny rabdodontów. Osiągał długość 7 m. Zamieszkiwał dzisiejsze Queensland i Nową Południową Walię we wczesnej kredzie. Poruszał się na dwóch lub czterech łapach. Żywił się roślinami, być może okazjonalnie także mięsem.

Morfologia 

Dinozaur osiągał długość 7 m, choć można spotkać się z informacją, że dorastał aż 9 m i ważył 4 tony (inne wyliczenia dają podobny wynik ok. 4100 kg).

Cechą charakterystyczną rodzaju o dużej głowie był specyficzny kształt pyska zwierzęcia, wyposażonego w guz pomiędzy nozdrzami, skrywający wydrążoną jamę. Mogła ona służyć wzmacnianiu wydawanych przez ornitopoda dźwięków albo wiązać się ze zmysłem węchu. Być może służyła też do popisów. Podobnie, jak u iguanodonta, szczęki kończyły się bezzębnym dziobem. Rodzaje różnią natomiast zęby policzkowe, u mutaburazaura służące cięciu, a nie miażdżeniu pożywienia.

Kręgi szyjne i proksymalne grzbietu są lekko opistoceliczne (wypukłe z przodu, wklęsłe z tyłu). Cecha ta wyraźniej zaznacza się np. u iguanodonta czy uranozaura. Wśród cech charakterystycznych dla pierwotnych ornitopodów wymienić należy krótkie, aczkolwiek silne, pięciopalczaste przednie łapy i usztywniony ogon. Dłoń zwierzęcia nie zachowała się w całości. Najprawdopodobniej, podobnie jak iguanodon, mutaburazaur posiadał charakterystyczny zakończony pazurem kciuk, różniący się znacznie od trzech kolejnych palców tworzących użyteczne podczas chodzenia kopyto. Kość biodrowa kończy się falistą krawędzią grzbietową przechodzącą w szeroki karb. Wyrostek przedpanewkowy również otoczał karb.

Klasyfikacja 
Muttaburrasaurus uważany bywa za bazalnego ornitopoda, być może blisko spokrewnionego z tenontozaurem. Oba rodzaje łączyła podobna sylwetka, nie licząc kształtu pyska. Bierze się pod uwagę także pokrewieństwo z dużo mniejszym także żyjącym w Australii atlaskopkozaurem. Włączany bywa do rodziny iguanodontów

Badania kości łonowej ornitopodów zaowocowałym następującym kladogramem opublikowanym przez Carpentera i Courriera (zmodyfikowano):

Analiza z użyciem kości biodrowej doprowadziła jednak do innego rezultatu (zmodyfikowano):

Badania na podstawie kości kulszowej doprowadziły do opracowania jeszcze innego drzewa, opublikowanego razem z dwoma poprzednimi (zmodyfikowano):

Z analizy kladystycznej McDonalda, Barretta i Chapman (2010) wynika bliskie pokrewieństwo Muttaburrasaurus z rodzajami Rhabdodon i Zalmoxes, razem z którymi miał tworzyć rodzinę Rhabdodontidae:

Nazwa rodzajowa Muttaburrasaurus wskazuje na miejsce znalezienia, miasto Muttaburra. Epitet gatunkowy honoruje odkrywcę.

Odkrycie 

Szczątki tego australijskiego dinozaura ptasiomiednicznego znalazł po raz pierwszy hodowca bydła Doug Langdon w 1963 w środkowym Queensland, w okolicy miasta Muttaburra nad rzeką Thomson. Znajduje się tam morska formacja Mackunda. Tam, pośród pozostałości mięczaków, dokładniej małży, ślimaków i amonitów, spoczywał w powstałych na dnie płytkiego morza osadach niekompletny szkielet uznany później za holotyp. Obejmuje on około 60% kości zwierzęcia, które po śmierci najprawdopodobniej zostało zniesione do morza, gdzie zatonęło i uległo fosylizacji. Pozostałości zwierzęcia pochodzą także z północno-centralnej części stanu z okolic Hughenden (Dunluce Station, Iona Station). Pochodząca stamtąd czaszka, starsza od holotypowej, silnie rozgnieciona, wykazuje też bardziej prymitywne cechy. Niekoniecznie należy ona do tego samego gatunku, co poprzedni szkielet, określa się ją więc jako Muttaburrasaurus sp.. W Iona odkryto pojedyncze zęby i kości.

Materiał z północy środkowej Nowej Południowej Walii (Lightning Ridge) może reprezentować inny gatunek mutaburazaura. Pochodzi on z formacji Griman Creek. Znaleziono tam opalizujące zęby i kości takie, jak łopatka.

W rezultacie mutaburazaura uważa się najbardziej rozprzestrzenionego dinozaura Australii. Zamieszkiwał on ten kontynent pomiędzy 112 i 104 milionami lat temu, co odpowiada albowi (kreda wczesna).

Mutaburazaura przedstawiono w serii Wędrówki z dinozaurami.

Behawior 
Zwierzę mogło poruszać się zarówno na dwóch, jak i czterech łapach. Większość czasu spędzało prawdopodobnie w tej drugiej pozycji, przyjmując ją podczas żerowania.

Ekologia 
110 milionów lat temu w środkowej Australii (dzisiejszy Queensland) rozpościerało się śródlądowe Morze Eromanga. Jego brzegi porastały lasy iglaste obfitujące w araukarie. Niższe piętro tworzył paprocie, sagowcowe. Było to prawdopodobnie siedlisko mutaburazaura, a dwie ostatnie z wymienionych grup roślin mogły stanowić jego pokarm, podobnie jak widłaki jednakozarodnikowe i zaliczane do iglastych zastrzalinowate. Budowa zębów, przystosowanych do ścinania, wskazuje, że okazjonalnie mógł on spożywać też mięso, choć można tu widzieć też adaptację do twardego pożywienia, jakim były sagowcowe. W każdym razie nawet jeśli spożywał od czasu do czasu mięso, nie stanowiło ono głównej składowej jego pożywienia.

W tamtym czasie klimat w Nowej Południowej Walii był łagodniejszy, niż obecnie, ale też bardzo chłodny, z długimi ciemnymi zimami. We wczesnej kredzie Australia znajdowała się bowiem dalej na południe, niż obecnie, a bliżej Antarktydy. Południowy skraj kontynentu sięgał pola podbiegunowego południowego − zdarzały się tam zimowe doby bez Słońca. Generalnie jednak klimat na kontynencie w tamtych czasach określa się jako umiarkowany. Żyjące w nim zwierzęta musiały rozwinąć przystosowania do odmiennych warunków życia, widoczne u mutaburazaura i innych dinozaurów tego lądu.

Przypisy 

Iguanodony
Dinozaury Australii
Dinozaury kredy